Осухи (устар. Осу-Хи) — река в России, протекает в Чечне. Левый приток реки Гехи.

География 
Река Осухи берёт начало на северных склонах хребта Юкерлам. Течёт на север по горной местности. Устье реки находится в 44 км по левому берегу реки Гехи. Длина реки — 13 км, площадь её водосборного бассейна — 118 км².

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сунжа от истока до города Грозный, речной подбассейн реки — Подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 07020001112108200005666
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 108200566
 Код бассейна — 07.02.00.011
 Номер тома по ГИ — 08
 Выпуск по ГИ — 2

Примечания 

Реки Чечни